Донауров — русская фамилия, большинство носителей которой принадлежали к дворянскому роду Донауровых, имевшему грузинское происхождение.

Известные представители 
 Донауров, Александр Петрович (1840—1887) — новгородский вице-губернатор. 
 Донауров, Алексей Петрович (1830—1897) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Донауров, Иван Михайлович (1806—1849) — ярославский вице-губернатор.
 Донауров, Михаил Иванович (1757—1817) —  сенатор, действительный тайный советник.
 
 Донауров, Сергей Иванович (1838—1897) — русский композитор и поэт.